El topónimo Villaquinte puede referirse a:

 Villaquinte (Carballedo), parroquia civil española del municipio de Carballedo, provincia de Lugo, Galicia.
 Villaquinte (Cervantes), parroquia civil española del municipio de Cervantes, provincia de Lugo, Galicia.